Strich durch die Rechnung ist der Name folgender Filme:

 Strich durch die Rechnung (1932), deutscher Spielfilm von Alfred Zeisler
 Strich durch die Rechnung (1958) (The Gun Runners), amerikanischer Spielfilm von Don Siegel